Dag des oordeels, term uit het christendom
Schilderijen
 Het laatste oordeel (Zuid-Nederlandse school), toegeschreven aan Lieven van den Clite, 1413
 Het Laatste Oordeel (Rogier van der Weyden), drieluik
 Het laatste oordeel (Hans Memling), drieluik
 Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Brugge), drieluik
 Laatste Oordeel (Jheronimus Bosch, Wenen), drieluik
 Het Laatste Oordeel (atelier van Jheronimus Bosch)
 Het laatste oordeel (Lucas van Leyden), drieluik uit 1527
 Het laatste oordeel (Michelangelo), fresco uit 1541
 Het Laatste Oordeel (Ernst Roelofsz. Maler), ca. 1545
 Het Laatste Oordeel (Pieter Huys), 1554
 Het Laatste Oordeel (Rubens), 1617
Gravures
 Het Laatste Oordeel (navolger van Jheronimus Bosch)
 Laatste Oordeel (Alaert du Hamel)